62 км (по официальным документам 61 км) — остановочный пункт Большого кольца МЖД на участке Дмитров / Яхрома — Пост 81 км.

Платформа расположена в Сергиево-Посадском районе Московской области рядом с деревней Прокшино. Билетная касса рядом с платформой отсутствует.

Работают 4 пары кольцевых маршрутов электропоездов: Александров — Поварово III (3 пары) и Александров — Дмитров (1 пара). До 12 ноября 2017 года также работала одна пара «прямого» маршрута электропоездов Москва-Бутырская — Жёлтиково (по выходным).

До реконструкции данного участка о.п. представлял собой очень короткую платформу (боковую, низкую, с северной стороны единственного пути) на кривом участке пути. Это была самая короткая платформа на данном участке кольца. 9—10 августа 2016 года главный ход был перенесён на новую ось со спрямлением: был значительно спрямлён зигзагообразный участок от Костино до реки Вори, о.п. был перенесён на новые платформы примерно в полукилометре восточнее — ближе к мосту через реку Ворю. Но по состоянию на ноябрь 2016 года введён только один из новых двух путей.

Новые платформы длинные, боковые, низкие. В 200 метрах к востоку от платформ находятся два железнодорожных моста через реку Ворю. Ранее путь в месте мостов делал петлю на юг, т.к. южный мост был построен взамен старого северного, когда путь был прямой. Во время реконструкции в 2014 году построен новый северный мост для второго пути.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 

 Расписание движения поездов по станции на Яндекс.Расписаниях

Фото старой платформы до начала реконструкции участка 

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района
Железнодорожные платформы, открытые в 2016 году